Чемпионат США по теннису среди профессионалов () — мужской профессиональный теннисный турнир, проходивший в США с 1927 по 1999 год.

История турнира 
Чемпионат США среди профессионалов стал первым регулярным профессиональным теннисным турниром в мире. Его инициатор, Винсент Ричардс, бывший до этого обладателем Кубка Дэвиса, принимал участие в первом профессиональном теннисном турне 1926 года, а впоследствии выиграл чемпионат США среди профессионалов четыре раза.

Чемпионат США среди профессионалов входил в число наиболее престижных профессиональных теннисных турниров, образовывавших до начала Открытой эры «профессиональный Большой шлем». В 1937 году турнир был объявлен Открытым чемпионатом США, но в связи с санкциями, накладывавшимися любительскими теннисными организациями на профессионалов, никто из ведущих любителей не принял в нём участия.

В послевоенное время рекорд турнира установил Ричард (Панчо) Гонсалес, выигрывавший его восемь раз, из них семь раз подряд. В 1963 году спонсоры турнира, проходившего в Нью-Йорке, обанкротились, но в следующем году его принял Бостон, и пригород Бостона Честнат-Хилл стал постоянным местом его проведения. Во второй половине 60-х годов на турнире доминировал Род Лейвер, обладатель двух Больших шлемов (как любитель и как профессионал). Лейвер побеждал на турнире пять раз за шесть лет.

Вскоре после начала Открытой эры Чемпионат США среди профессионалов был включён в турнирную сетку профессиональной теннисной ассоциации WCT, а позднее в сетку тура Гран-При. С начала 90-х годов турнир не носил официального характера и был возобновлён лишь на короткое время в конце десятилетия, когда он относился к базовой категории турниров АТР-тура. C 2005 года в Бостоне проходит турнир класса ATP Challenger.

Победители и финалисты

Одиночный разряд

Парный разряд 
Победители до 1951 года приводятся по изданию:  Результаты с 1970 года приводятся по архиву турниров АТР

Примечания

Ссылки 
 Результаты Чемпионата США среди профессионалов 1927—45 на сайте Grand Slam Tennis 
 Результаты Чемпионата США среди профессионалов 1946—67 на сайте Grand Slam Tennis 
 Архив турниров на сайте АТР